Die Open 13 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Februar 2002 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand parallel zum BellSouth Open in Viña del Mar und den Copenhagen Open in Kopenhagen statt, welche genau wie die Open 13 zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Russe Jewgeni Kafelnikow, der von allen Gesetzten erneut der erfolgreichste Spieler war, da niemand sonst wie er ins Halbfinale vorstieß. Dort unterlag er dem später siegreichen Schweden Thomas Enqvist, der im Finale Nicolas Escudé schlug, der bis zum Finale keinen Satz abgegeben hatte. Damit gewann er den 19. und letzten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Julien Boutter und Fabrice Santoro, spielten dieses Jahr nicht zusammen, da Santoro nur am Einzel teilnahm, während Boutter mit Maks Mirny als Erster der Setzliste erneut das Finale erreichen konnte. Hier gewannen aber wie im Vorjahr mit Arnaud Clément und Einzel-Finalist Nicolas Escudé zwei ungesetzte Franzosen. In dieser Konstellation war es der einzige Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Clément seinen zweiten und Escudé seinen ersten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 451.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 476.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Marseille